Nierhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Ansgar Nierhoff (1941–2010), deutscher bildender Künstler (Bildhauer)
 Franz Xavier Nierhoff (1913–1994), deutscher Ordensgeistlicher, Bischof von Floresta in Brasilien
 Jens Peter Nierhoff (* 1960), dänischer Badmintonspieler
 Klaus Nierhoff (* 1958), deutscher Schauspieler